Foulehaio taviunensis — вид воробьиных птиц из семейства медососовых (Meliphagidae). До недавнего времени считался конспецифичным с F. carunculatus и F. procerior. Между представителями этих трёх видов не известно различий в вокализации.

Распространение 
Эндемики Фиджи. Обитают в тропических лесах и манграх.

Описание 
Длина тела 19—21 см. Верхние части тела взрослых особей в основном окрашены в гамме от серого до тёмно-оливкового цвета, на верхней части головы и шеи, мантии, спине распространены оттенки чёрного.

Питаются преимущественно нектаром, но также склевывают многих членистоногих (возможно, активнее в период размножения). Предположительно питаются также некоторыми мягкими фруктами и ягодами.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус «Вызывающие наименьшие опасения» (LC).

Примечания

Ссылки 
 Northern Wattled-Honeyeater Foulehaio taviunensis.

Медососовые
Птицы Океании
Эндемики Фиджи
Животные, описанные в 1891 году